Hachen bezeichnet
 einen Stadtteil von Sundern, siehe Hachen
 einen Stadtteil von Lennestadt, siehe Hachen (Lennestadt)
 Gerd Hachen (* 1952), deutscher Politiker (CDU)
 die Burg Hachen in Sundern-Hachen